Westerkwartier puede referirse a:

Westerkwartier (municipio), municipio de la provincia de Groninga, Países Bajos
Westerkwartier (región), región de la provincia de Groninga, Países Bajos